Adler Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adler Creek (Little Red River), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Adler Creek (Arikaree River), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Adler Creek (San Luis Rey River), Fluss im San Diego County, Bundesstaat Kalifornien
 Adler Creek (Sacramento River Arm), Fluss im Shasta County, Bundesstaat Kalifornien